Вульфстан (), буквально «волчий камень» — англосаксонское имя. Может относиться к:
 Вульфстан из Хедебю — мореплаватель IX в.
 Вульфстан Вустерский (ум. 1023) — (англ.)
 Вульфстан Вустерский (ум. 1095)